

Cinema 

Mojave – film del 2004 diretto da David Kebo e Rudi Liden
Mojave – film del 2015 diretto da William Monahan

Geografia 

Deserto del Mojave – deserto della California
Mojave – fiume nel deserto del Mojave
Mojave – census-designated place della Contea di Kern, California

Informatica 

 macOS Mojave – sistema operativo sviluppato da Apple Inc.

Persone 

 Mojave o Mohave – popolo nativo americano

Altro 

Spazioporto di Mojave – aeroporto e spazioporto situato vicino a Mojave (California)